Stallknecht steht für

 jemand, der für die Betreuung der Pferde verantwortlich ist, siehe Stallknecht

Stallknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Stallknecht (1681–1734), Baumeister
 Helmut Stallknecht (1935–2003), deutscher Aquarianer und Fachbuchautor
 Wilfried Stallknecht (1928–2019), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Stahlknecht